Hlaváček oder Hlavaček ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hlavaček (1842–1926), österreichischer Maler
 Ivan Hlaváček (* 1931), tschechischer Historiker
 Josef Hlaváček (1864–1944), böhmischer Harmonikabauer
 Karel Hlaváček (1874–1898), tschechischer Dichter und Kunstmaler
 Ladislav Hlaváček (1925–2014), tschechoslowakischer Fußballspieler